

Codici 
 meq – codice ISO 639-3 della lingua merey

Chimica 
 mEq – milliequivalente, sottomultiplo (1/1000) dell'equivalente
 1 mEq= N°moli/ M.E. dove M.E. è la massa equivalente (M.E. = Massa(g) / Z)